El término bicúspide puede referirse a:

 Válvula aórtica bicúspide, una condición congénita de la válvula aórtica;
 Diente premolar, un tipo de diente.